Trigon steht für:
 Dreieck
 Trigon (Astrologie)
 Trigon, Vater von Rachel Roth, in der Serie Titans
 eine Schweizer Filmstiftung, siehe trigon-film
 Trigon (Band, Deutschland)
 Trigon (Band, Republik Moldau)
 Trigon 300, ein Markenname für das Löschgas Fluoroform
 Blokus Trigon, eine Variante des Brettspiels Blokus
 Trigon Bluff, Felsenklippe im Viktorialand, Antarktika
 Dreiländer–Biennale Trigon, Graz